Хрвати могу бити:

 Хрвати, припадници хрватског народа
 Бели Хрвати, припадници посебног словенског племена у раном средњем веку
 Градишћански Хрвати, припадници посебне скупине хрватског народа у источној Аустрији
 Хрвати (Ресен), село у Северној Македонији

Види још
 Хорвати (вишезначна одредница)
 Хорват (вишезначна одредница)
 Хрваћани (вишезначна одредница)
 Хрваћанин (вишезначна одредница)